Caught in His Own Trap – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
Caught in His Own Trap – titolo inglese di un cortometraggio danese del 1913 dal titolo originale indeterminato